Horvátország
Martinci falu Buzet községben, Isztria megyében
Martinci Miholjački falu Podravska Moslavina községben, Eszék-Baranya megyében
Čepinski Martinci falu Čepin községben, Eszék-Baranya megyében

 Szerbia
Martinci Szávaszentmárton falu szerb neve Szávaszentdemeter községben a Szerémségi körzetben